fertig steht für:

 das Adjektiv fertig

Fertig ist der Familienname folgender Personen:

 Felizitas Fertig (* 1939), deutsche Richterin, Gerichtspräsidentin und Verfassungsrichterin
 Georg Fertig (* 1962), deutscher Wirtschafts- und Sozialhistoriker und Hochschullehrer
 Gudrun Fertig (* 1969), deutsche Verlegerin und Journalistin 
 Ignaz Fertig (1809–1858), deutscher Lithograf  
 Leon Fertig (* 2001), deutscher Basketballspieler